

Patronyme
Arthur Lacerte est un religieux oblat, un administrateur scolaire et un récipiendaire de l'Ordre du Canada.  
Élie Lacerte (1821-1898) est un homme politique canadien.
Rolande Allard-Lacerte est une écrivaine québécoise.